Гран-при Австралии 1991 года — шестнадцатый и заключительный этап, чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года.

Гран-при состоялся 3 ноября и прошёл на трассе Аделаида в Австралии. Изначально был запланирован 81 круг, но гонка была остановлена после 16-ти из-за сильного ливня. Тем самым гонка стала второй самой короткой в истории чемпионата мира Формулы-1, уступая только Бельгии 2021. Спортсмены получили только половину от положенных очков.

Обзор Гран-при 

305-километровая дистанция должна была включать более 80 кругов, но в тот день зрители увидели всего 16, а в итоговом протоколе значилось, что лидер преодолел и вовсе 14. Виной всему — сильнейший ливень, обрушившийся на юг Австралии за час до старта. Начало гонки перенесли, но затем, когда интенсивность осадков понемногу пошла на убыль, гонщики все же устремились на дистанцию. На залитом водой асфальте городских улиц машины уходили в аквапланинг, крутились и попадали в аварии с пугающей частотой.
В борьбе за позицию столкнулись напарники по команде Бенеттон Михаэль Шумахер и Нельсон Пике (бразильский ветеран, проводивший последнюю гонку в карьере, пытался обойти отлично стартовавшего немца).
Машину Шумахера развернуло — и в неё влетели Жан Алези на Феррари и невесть как оказавшийся среди лидеров Никола Ларини (Ламборгини). Маурисио Гужельмин на полном ходу протаранил ограждение пит-лейна из-за чего двое стоявших в этом месте судей получили синяки и ссадины.
После 10 кругов дистанции дождь значительно усилился и даже лидировавший Айртон Сенна начал подавать недвусмысленные знаки, требуя остановить гонку. Поскольку чемпион мира в обоих зачетах определился досрочно, а трагедии никому не были нужны, то по окончании 16-го круга над трассой появились красные флаги. Официальный протокол, как и положено в таких случаях, составили по той ситуации, которая сложилась двумя кругами ранее. «Бразильский Волшебник» Айртон Сенна оказался победителем. «Серебряная» ступенька пьедестала пустовала из-за того, что Найджел Мэнселл, который должен был там находиться, угодил в достаточно серьёзную аварию и был доставлен в больницу. Третьим был объявлен по итогам гонки Герхард Бергер, который к моменту остановки гонки разбил машину. Ну а больше всего не повезло итальянцу Джанни Морбиделли, защищавшего цвета Феррари, вместо уволенного накануне Алена Проста. Джанни в момент остановки шёл как раз на той самой третьей позиции, однако гонка была остановлен по результатам предыдущего круга и он оказался только шестым. Ирония судьбы или нет, но через четыре года итальянский гонщик все-таки смог финишировать на этой трассе с бронзовым результатом за рулем скромного Footwork. В этой же гонке он довольствовался половиной очка.

Гонка 

|}

Интересные факты 
 Отсидев положенный срок за нападение на лондонского таксиста, вернулся в паддок Бертран Гашо. Контракт на одну гонку с бельгийцем заключил Лярусс. Однако за рулем незнакомой машины он даже не прошёл квалификацию.
 Для Джанни Морбиделли это была единственная гонка, которую он провёл за Феррари, заменив в ней ушедшего из команды досрочно Алена Проста.
 Для Нельсонa Пике, Сатору Накадзима, Алекса Каффи и Наоки Хаттори эта гонка была последней в карьере.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на официальном статистическом сайте ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru
 Видеонарезка фрагментов гонки на официальном канале F1 в YouTube

Гран-при Австралии